Pecatonica puede referirse a:

El Pecatonica, río estadounidense que discurre por Wisconsin e Illinois.
Pecatonica, villa del condado de Winnebago (Illinois), a orillas del río homónimo.